«Невезу́чие» — название ряда фильмов.
 Невезучие () — фильм Франсиса Вебера 1981 года с Жераром Депардьё и Пьером Ришаром.
 Невезучие () — фильм Франсиса Вебера 2003 года с Жераром Депардьё и Жаном Рено.
 Невезучие () — болгарский фильм 2015 года режиссёра И. Христова.